Андони Ираола Сагарна (; 22 июня 1982, Усурбиль, Гипускоа, Страна Басков, Испания) — испанский футболист, защитник, известный по выступлениям за «Атлетик Бильбао». Ныне тренер.

Клубная карьера 
Ираола — воспитанник кантеры «Атлетика Бильбао», начинал выступления во взрослом футболе в его фарм-клубах «Баскония» и «Бильбао Атлетик». В главной команде дебютировал 30 августа 2003 в домашнем матче с «Барселоной». Выступал в составе «львов» в течение 12 лет, за которые принял участие в общей сложности в 510 матчах.

16 июня 2015 года Ираола перешёл бесплатно в клуб MLS «Нью-Йорк Сити». Дебютировал за ньюйоркцев 12 июля 2015 года в матче против «Торонто», выйдя в стартовом составе в роли левого защитника. 17 ноября 2016 года Ираола объявил о завершении карьеры.

В сборной 
В сборной Испании дебютировал 20 августа 2008 года в товарищеском матче против Дании.

Достижения 
«Атлетик Бильбао»
 Финалист Лиги Европы: 2011/12
 Финалист Кубка Испании (2): 2008/09, 2011/12

Статистика

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: 7 матчей / 0 голов; 6 побед, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Баскония»
Игроки ФК «Бильбао Атлетик»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Нью-Йорк Сити»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК АЕК Ларнака
Тренеры ФК «Мирандес»
Тренеры ФК «Райо Вальекано»